Carla Tuzzi (1967) – ex ostacolista italiana
 Carlo Tuzzi (1863-1912) – paroliere e scrittore italiano, probabile autore del testo di Bandiera rossa
 Erminio Tuzzi (1939) – politico italiano
 Hans Tuzzi, pseudonimo di Adriano Bon (1952) – scrittore e saggista italiano